Tani kan syfta på:

 Tani (språk) – ett språk i Arunachal Pradesh Indien
 Tani (distrikt) – ett distrikt i Afghanistan